Канди́ба — українське прізвище.

 Кандиба Андрій Федорович (? — 1730) — державний і військовий діяч Гетьманщини, син Федора Кандиби.
 Кандиба Грицько Ількович (1883—1920) — підполковник Армії УНР.
 Кандиба Іван Олексійович (1930—2002) — український дисидент.
 Кандиба Олег Олександрович (1907—1944) — український поет і археолог, відоміший за псевдонімом Олег Ольжич, син Олександра Олеся, діяч ОУН.
 Кандиба Олександр Іванович (1878—1944) — український письменник, відоміший за псевдонімом Олександр Олесь.
 Кандиба Федір — український військовий діяч другої половини XVII століття.
 Кандиба Віра Антонівна — український педагог.
 Кандиба Наталія Григорівна — українська актриса.
 Кандиба Данило — представник роду конотопської козацької старшини XVIII ст.
 Кандиба Данило Федорович (1776–1831) – учасник війни з наполеонівською Францією 1812 року (командував 5-ю кінно-артилерійською ротою, учасник Бородінської битви), з 1813 – інспектор Охтинських порохових заводів в Санкт-Петербурзі, пізніше керував будівництвом військових поселень та заводів на Слобожанщині, з 1825 року – генерал-майор у відставці.
 Кандиба Тимофій Данилович – син попереднього, також генерал-майор.
 Кандиба Роман Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кандиба Федір Львович — радянський письменник, журналіст.
 Кандиба Віктор Михайлович — російський письменник, доктор психологічних наук, професор, академік, спеціаліст в галузі гіпнозу, президент Всесвітньої асоціації професійних гіпнотизерів при ЮНЕСКО.
 Кандиба Дмитро Вікторович — лікар-невропатолог, київський спеціаліст у галузі гіпнозу.

Див. також 
 Кандиби

Кандиби
Українські прізвища